Pendé – fiume dell'Africa centrale
Pendé, comune della Francia nel dipartimento della Somme
Dipartimento di La Pendé, dipartimento del Ciad nella regione del Logone Orientale
Dipartimento di La Nya Pendé, dipartimento del Ciad nella regione del Logone Orientale